Ronde van Limburg (Nederland)
Ronde van Limburg (België)